

Personnalités 

 Monika Hauff (née en 1944), chanteuse allemande ;
 Reinhard Hauff (né en 1939), réalisateur allemand ;
 Volker Hauff (né en 1940), homme politique allemand, ministre fédéral ;
 Wilhelm Hauff (1802-1827), écrivain allemand.